Гай Юлій Саллюстій Сатурній Фортунатіан - римський військовий і політичний діяч другої половини ІІІ століття. 
 Атілій Фортунатіан (*Atilius Fortunatianus, кінець III ст. —поч. IV ст.) — давньоримський граматик, метрик.